Smilov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Smilov (Stráž nad Ohří) (deutsch: Mühlendorf), Ortsteil von Stráž nad Ohří, Okres Karlovy Vary
 Smilov (Štoky) (deutsch: Smilau), Ortsteil von Štoky, Okres Havlíčkův Brod
 Smilov (Toužim) (deutsch: Schmidles), Ortsteil von Toužim, Okres Karlovy Vary
 Smilov u Města Libavá (deutsch: Schmeil), aufgelassener Ort auf dem Truppenübungsplatz Libavá

Smilov ist der Familienname folgender Personen:
 Margaret Smilov, Film- und Fernsehproduzentin